Zakłady Włókien Chemicznych Stilon – zakłady włókien chemicznych w Gorzowie Wielkopolskim 
 kluby sportowe 
 Stilon Gorzów Wielkopolski – zakładowy klub sportowy
 GKP Gorzów Wielkopolski – klub piłkarski występujący w 1 lidze, spadkobierca Stilonu, klub stara się wrócić do nazwy Stilon
 GTPS Gorzów Wielkopolski – klub siatkarski, spadkobierca Stilonu